Il Team Piemonte  è una squadra di curling di Torino militante nel campionato di Serie A Per la stagione 2015/2016 la squadra costituirà la Nazionale italiana junior di curling.

La squadra è composta da: Stefano Perucca, Gioele De Luca, Alberto Pimpini, Alessandro Zoppi, Eugenio Molinatti e Marco Onnis. Seguiti dall'allenatore Gianandrea Gallinatto. 

Nel 2014 il Team Vince il Campionato italiano di Serie C e l'argento ai campionati Juniores contro il Trentino Curling 

Nel 2015 il Team arriva al 2º posto nel campionato italiano di Serie B qualificandosi comunque alla Serie A 2015/2106, in più arriva un altro argento nello Juniores sempre a scapito del Trentino Curling.

Nel 2016 il team ha partecipato ai Campionati mondiali junior di curling fascia B a Lohja in Finlandia insieme ad Amos Mosaner e Carlo Gottardi del Trentino Curling. Il team dopo aver brillantemente vinto il girone di qualificazione con 7 vittorie su 7 si è arreso alla Corea del Sud nei quarti di finale.

Il 28 febbraio 2016 il team si laurea campione d'Italia Juniores alle finali di categoria svoltesi a Cortina d'Ampezzo, dove ha battuto in finale lo Sporting Pinerolo 6 a 3, riportando così per la seconda volta il titolo al Nord-Ovest e per la prima volta a Torino.

Dopo aver ottenuto l'accesso alle finali del campionato di Serie A, conclude al quarto posto sconfitto 7-6 dal Cortina 66 nella finale per il terzo posto.

L'anno 2016/2017 per il team sarà un anno di transizione con alcuni cambiamenti e novità, alla guida del team viene scelto il tecnico Gianandra Gallinatto ex Trentino Curling con cui ha conseguito diverse esperienze a livello internazionale oltre a diversi titoli nazionali.
Il Team a livello juniores non riesce a confermarsi nazionale né a qualificarsi alle finali nazionali. In Serie A non arriva il miglioramento rispetto all'anno passato, nuovamente 4º posto alle finali nazionali. Piccola soddisfazione aver chiuso il round Robin al 3º posto rispetto al 4° passato e aver ottenuto in trasferta una bella e prima vittoria in Seria A del team contro il Trentino Curling campione in carica. 

Alcuni giocatori del team hanno indossato la maglia della nazionale: Alessandro Zoppi alle Youth Olympic Games di Innsbruck conquistando la medaglia d'argento; Eugenio Molinatti ai Campionati mondiali junior di curling nel 2015 a Tallinn; Alberto Pimpini ai Campionati europei misti di curling nel 2015 a Berna.

Palmarès
 1 Campionato italiano Juniores (2016)
 1 Campionato di serie C (2014)

Note

Squadre di curling italiane